Youssef Maaraf (Mahdia, Tunis, 21. srpnja 1996.), tuniški rukometaš. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Tuniški rukometaši